Валькарсе () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Валькарсе, Висенте (род. 1974) — испанский футболист, бывший защитник, известный по выступлениям заклуба «Малагу».
 Вега-де-Валькарсе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.